Ђорђе Андрић (Краљево, 30. јуна 1994) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Слогу из Краљева.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Крагујевац
 Српска лига Запад: 2016/17.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 Ђорђе Андрић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1994.
Спортисти из Краљева
Српски фудбалери
Фудбалери Слоге Краљево
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Радничког 1923
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Прве лиге Србије
Десни бекови у фудбалу
Леви бекови у фудбалу